Влади́мир Никола́ев:
 
 Николаев, Владимир Викторович (род. 1973) — глава города Владивостока.
 Николаев, Владимир Вячеславович (род. 1982) — российский кинопродюсер, сценарист, руководитель студии Wizart Animation.
 Николаев, Владимир Иванович (1936—2015) — советский, российский физик, заслуженный профессор МГУ.
 Николаев, Владимир Константинович (род. 1945) — донор, Герой Украины.
 Николаев, Владимир Михайлович (1955) — советский футболист.
 
 Николаев, Владимир Павлович (род. 1947) — советский музыкант и певец, участник ансамбля «Песняры».
 Николаев, Владимир Романович (1919—1945) — Герой Советского Союза.